Space Museum kann folgendes bedeuten:

 Hong Kong Space Museum, Space Museum in Hongkong
 National Air and Space Museum, Washington, D.C., United States

Sonstige Bedeutungen:

 The Space Museum, eine Episode der britischen TV-Serie Doctor Who
 Space Museum (Album),  von Solid Space